Árta kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Ártas, prefektur, Epirus, 
 Arta (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar